Центральный парк — название, имеющее несколько значений.

Казахстан
 Центральный парк (Караганда)
Молдова
 Центральный парк (Бельцы)

Россия
 Центральный парк — см. Парк Центрального района Барнаула
 Центральный парк (Калининград)
 Центральный парк (Красноярск)
 Центральный парк (Новосибирск)

США
 Центральный парк (Нью-Йорк)

См. также 
 Центральный парк культуры и отдыха (значения)
 Сентрал-парк (значения)